Real Love () — двадцать седьмой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 9 марта 1985 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Долли Партон